Посёлок Лесхоза — название населённых пунктов в России:

 лесхоза — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Лесхоза — посёлок в Спасском районе Рязанской области.
лесхоза — до 1966 г. название посёлка Среднеичинский в Северном районе Новосибирской области.

См также 

 Лесхоз